Koka steht für:
 den Cocastrauch
 Kōka, eine Stadt in der japanischen Präfektur Shiga
 Kōka (Ära), japanische Ära
 Kóka, ein Dorf im ungarischen Kleingebiet Nagykáta
 bis 2009 die niedrigste Wertung im Judo, siehe Judo#Wertungen
 KOKA war das erste DV-gestützte Konkursverwaltungssystem (Konkurskartei) der deutschen Justiz
 Koka-Stausee, Stausee in Äthiopien 

 Koka ist der Familienname folgender Personen:
 Ertila Koka (* 1988), albanische Sängerin

Siehe auch:
 Coca
 Choka
 Cocca
 Kocka
 Kokka